30 де Марзо има више значења:

 30 де Марзо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 30 де Марзо, Ел Верхел (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику